Эдуард Вундер (; ,  — , ) — немецкий педагог XIX века, филолог, профессор (1826) и директор семинарии в г. Гримме.

Биография 
Сын священнослужителя. С 1818 изучал филологию в Лейпцигском университете, ученик Готфрида Германа и Христиана Даниеля Бека.

Многолетний член греческого общества.

С февраля 1823 года в течение 43 лет — преподаватель, а затем директор школы в Гримме. Инициатор многих передовых нововведений в школе-интернате. Воплощал в своей жизни христианский гуманистический идеал саксонской школы.

Автор многих трудов, в том числе, по истории и искусству Древней Греции.

Избранные сочинения 
 Adversaria in Sophoclis Philoctetam. Leipzig 1823
 Oratio pro Plantio (1830),
 Sophoclis Antigona. Ad optimorum liborum fidem recensuit. Leipzig 1824, Gotha 1831
 Sophoclis Antigona Ajax, ad optimorum librorum fidem recensuit. Leipzig 1824, Gotha 1831
 Sophoclis Antigona Electra, ad optimorum librorum fidem recensuit. Leipzig 1824, Gotha 1831, London 1855
 Sophoclis Antigona Oedipus rex, ad optimorum librorum fidem recensuit. Leipzig 1824, Gotha 1831
 Conspectus Metrorum, quibus Sophocles in septem quas habemus tragoedias usus est. Leipzig 1825
 Sophocles Oedipus Coloneus, ad optimorum liborum fidem recensuit. Leipzig 1825
 Sophocles Oedipus Coloneus Philoctetes, ad optimorum liborum fidem recensuit. Leipzig 1825
 Variae Lectiones librorum aliquot M. T. Ciceronis ex Codice Erfurtensi enotatae. Leipzig 1827
 M. Tulli Ciceronis Oratio pro Cn. Plancio. Ad optumorum Codicum fidem emendavit et interpretationibus tum aliorum tum auis explanavit. Leipzig 1830
 Ueber Christ. Aug. Lobeck’s neue Ausgabe des sophokleischen Aias. Eine Rescension. Leipzig 1837
 De scholiorum in Sophoclis tragoedias auctoritale. Grimma 1838
 Emendationes in Sophoclis Trachinias. Grimma 1840
 Miscellanea Sophoclea. Grimma 1843
 Zwei Schulreden, gehalten am Stiftungsfeste der Königl. Landesschule zu Grimma. Grimma 1843
 Die schwierigsten Lehren der griechischen Syntax. Grimma 1848
 Die Fürstenschulen neben den Gymnasien. 1850
 Die Eigenart der Fürstenschulen. Zeugnisse über die Bedeutung der Fürstenschulen für die Ausbildung und * Erziehung der Jugend. Druckfassung des Vortrags von 1850. Herausgegeben vom Verein ehemaliger Fürstenschüler, Dresden 1889
 De Aeschyli Eumenidibus. Grimma 1854
 Uebungsstücke zum Uebersetzen aus dem Deutschen in das Lateinische und in das Griechische und Lateinische: nebst Stoffen zu freien lateinischen Arbeiten in ungebundener und gebundener Rede. 1855
 Christi. Aenotheo Lorenzio Doct. Phil. Professori Ill. apud Grimam Moldani Secundo … munus Praeceptoris abhinc XXV. annis … rite susceptum d. XVIII. m. Febr. 1856 pie gratulatur Suo et collegarum nomine Eduard. Wunder, (Insunt) Schedae crit. de locis nonnullis Sophoclis tragoediarum & M. T. Ciceronis orationis Murenianae. Grimma 1856

Награды 
 1849 — Рыцарский крест Саксонского Ордена Заслуг
 1866 — Комтур II. класса Саксонского Ордена Заслуг .

Ссылки 
 
 Wunder, Eduard (1800—1869)

Педагоги XIX века
Педагоги Германии
Филологи XIX века
Филологи Германии